Olivella lineolata är en snäckart. Olivella lineolata ingår i släktet Olivella och familjen Olividae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lineolata